Podolski, Podolsky oder Podolskyj ist der Familienname folgender Personen:
 Arkadij Podolskyj (* 1945), ukrainischer Schachspieler
 Boris Podolsky (1896–1966), US-amerikanischer Physiker
 Dariusz Podolski (* 1966), polnischer Fußballspieler
 Leo Podolsky (1891–1987), klassischer Pianist und Pädagoge
 Lukas Podolski (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Łukasz Podolski (Radsportler) (* 1980), polnischer Radrennfahrer
 Magdalena von Podolski (* 1979), deutsche Comedy-Schauspielerin
 Sophie Podolski (1953–1974), belgische Dichterin und Grafikerin
 Waldemar Podolski (* 1955), polnischer Fußballspieler

Podolski ist der Name folgender Orte:
 Kamjanez-Podilskyj (Kamieniec Podolski) in der Ukraine
 Podolski rajon (Rajon Podolsk), ehemalige Verwaltungseinheit in Russland

Podolski ist Eigenname für:
 einen Software-Synthesizer der Firma U-He

Siehe auch:
 Krystyna Podolska
 Podolský potok